Саженцы:
 Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
 Саженцы (фильм) — художественный фильм, снятый на Грузия-фильм в 1972 году.